Topsfield (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Topsfield (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.